Брунвиларские анналы (лат. Annales Brunwilarenses) — историческое сочинение, составленное, по всей видимости, в XII веке в брунвиларском монастыре (неподалёку от Кёльна). Охватывают период с 1000 по 1125 гг. Содержат сведения главным образом по истории Священной Римской империи, а также местные сведения по истории брунвиларского монастыря.

Издания 
 Annales Brunwilarenses // MGH, SS. Bd. I. Hannover. 1826, p. 99-101.

Переводы на русский язык 
 Брунвиларские анналы в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Германские хроники
Исторические сочинения XII века